Dark Horse (1992), een Amerikaanse film uit 1992, geregisseerd door David Hemmings, met Ed Begley Jr. en Mimi Rogers
 Dark Horse (2005), de internationale titel van de Deens-IJslandse film Voksne mennesker uit 2005, geregisseerd door Dagur Kári
 Dark Horse (2011), een Amerikaanse film uit 2011, met Mia Farrow en Christopher Walken
 Dark Horse (2012), een Amerikaanse televisiefilm uit 2012, geregisseerd door Roland Emmerich, met onder anderen Yaya DaCosta
 The Dark Horse (1932), een Amerikaanse film uit 1932, met Warren William en Bette Davis
 The Dark Horse (1946), een Amerikaanse film uit 1946, met Phillip Terry en Ann Savage
 The Dark Horse (2014), een Nieuw-Zeelandse film uit 2014, met Cliff Curtis en James Rolleston

 Dark Horse (album van George Harrison), een album van George Harrison uit 1974
 Dark Horse (nummer van George Harrison), een nummer op dat album
 Dark Horse (Amanda Marshall), een nummer van Amanda Marshall uit 1995
 Dark Horse (Nickelback), een album uit 2008 van de Canadese rockgroep Nickelback
 Dark Horse (Katy Perry), een nummer uit 2013 van Katy Perry featuring Juicy J

 The Dark Horse (roman), een kinderboek uit 2001 van de Britse schrijver en muzikant Marcus Sedgwick

 Dark Horse Comics, een Amerikaanse uitgeverij van stripverhalen
 Dark Horse Entertainment, een film- en televisie-productiemaatschappij van deze uitgeverij
 Dark Horse Presents, een Amerikaans tijdschrift
 Dark Horse Records, een platenlabel, opgericht door George Harrison